L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis de Madrid se déroule du  au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 1000.

Faits marquants

Forfaits 
  Sofia Kenin, remplacée par  Yulia Putintseva
  Angelique Kerber, remplacée par  Kateřina Siniaková
  Anett Kontaveit, remplacée par  Ana Konjuh
  Barbora Krejčíková, remplacée par  Alison Riske
  Elise Mertens, remplacée par  Beatriz Haddad Maia
  Camila Osorio, remplacée par  Shelby Rogers
  Elina Svitolina, remplacée par  Anhelina Kalinina
  Iga Świątek, remplacée par  Greet Minnen
  Markéta Vondroušová, remplacée par  Nuria Párrizas Díaz

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
En simple, la Tunisienne Ons Jabeur remporte le 2ème titre de sa carrière, le 1er en WTA 1000, en battant en finale l'Américaine Jessica Pegula.

En double, la paire Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos remporte le titre.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madrid
 Saison 2022 de la WTA
 Tournoi de tennis de Madrid (ATP 2022)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Notes et références 

WTA 2022
Madrid
Tennis en Espagne en 2022
Tennis en avril 2022
Tennis en mai 2022